Le Sonnet 108 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHat's in the braine that Inck may character ,
Which hath not figur'd to thee my true ſpirit,
What's new to ſpeake,what now to regiſter,
That may expreſſe my loue,or thy deare merit?
Nothing ſweet boy,but yet like prayers diuine,
I muſt each day ſay ore the very ſame,
Counting no old thing old,thou mine,I thine,
Euen as when firſt I hallowed thy faire name.
So that eternall loue in loues freſh caſe,
Waighes not the duſt and iniury of age,
Nor giues to neceſſary wrinckles place,
But makes antiquitie for aye his page,
   Finding the firſt conceit of loue there bred,
   Where time and outward forme would ſhew it dead.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

108